Колев () — болгарская фамилия. Имеет женскую форму Колева. Известные носители:

 Колев, Александр (род. 1992) — болгарский футболист.
 Колев, Атанас (род. 1967) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1993).
 Колев, Владимир (род. 1953) — болгарский боксёр, призёр Олимпийских (1976).
 
 Колев, Неделчо (род. 1953) — болгарский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр (1980).
 Колев, Николай (род. 1968) — болгарский легкоатлет, метатель диска.
 Колев, Олег Викторович (род. 1973) — украинский журналист, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Колев, Росен (род. 1990) — болгарский футболист.
 Колев, Светослав Панайотов (1889—1950) — болгарский коммунист, деятель Коминтерна.
 Колев, Станчо (род. 1937) — болгарский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр (1960, 1964).
 Колев, Стоян (род. 1976) — болгарский футболист.
 
 Колев, Христо (род. 1964) — болгарский футболист.
 Колев, Юлиан (род. 1952) — болгарский футболист.

Примечания